L'édition 2022 du tournoi de tennis de Montpellier se déroule du 31 janvier au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Canadien Félix Auger-Aliassime, du Croate Borna Ćorić, du Français Arthur Rinderknech et du Néerlandais Botic van de Zandschulp. Ils sont respectivement remplacés par Corentin Moutet, Adrian Mannarino, Peter Gojowczyk et Mikael Ymer.

Lauréats 
Le Kazakh Alexander Bublik remporte le tournoi en battant en finale le numéro 3 mondial Alexander Zverev. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Lloyd Glasspool et Harri Heliövaara. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Montpellier
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

ATP 2022
Montpellier
Tennis en France en 2022
Tennis en février 2022
Sport en France en février 2022